Landtagswahlkreis 63 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Balingen (seit 1956)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Nord/West (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Seevetal (2003)
 Landtagswahlkreis Lüneburg (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Zeven (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Duisburg III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Duisburg IV – Wesel V (2017)
 Landtagswahlkreis Duisburg IV (2005 bis 2012)
 Landtagswahlkreis Wesel II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Essen I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Essen IV (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Essen-Katernberg-Kray (1950 und 1954)
 Landtagswahlkreis Essen-Katernberg (1947)

in Sachsen:
 Wahlkreis Chemnitz V (1990)